Јуниондејл има више значења:
 Јуниондејл (Њујорк)
 Јуниондејл (Индијана)